Pedro Aguirre Cerda (1879-1941) fue un político chileno, presidente de la República de Chile entre 1938 y 1941. Además, puede referirse a los siguientes lugares nombrados en su honor:

Toponimia 
 Pedro Aguirre Cerda, comuna de Santiago de Chile, fundada en 1991 a partir de la división de la comuna de San Miguel.
 Presidente Pedro Aguirre Cerda, antiguo departamento de la antigua Provincia de Santiago (1963-1975).
 Pedro Aguirre Cerda, estación del Tren Nos-Estación Central (inauguración 2017).
 Presidente Pedro Aguirre Cerda, estación del Metro de Santiago - nombrada anteriormente como Club Hípico.
 Estadio Municipal de Pedro Aguirre Cerda, en Pedro Aguirre Cerda.
 Liceo Industrial Presidente Pedro Aguirre Cerda, en Rancagua.
 Base Presidente Pedro Aguirre Cerda, base destruida en la Antártica (1955-1967).
 Avenida Diagonal Pedro Aguirre Cerda, en Concepción.